

Saintes 
 Sainte Paule de Rome, première moniale de l'histoire chrétienne
 Sainte Paule Frassinetti, religieuse italienne et fondatrice

Toponymes

Sainte-Paule, ancienne commune française de la Haute-Loire, fusionnée avec Bas-en-Basset en 1806
 Sainte-Paule, commune française du Rhône



Sainte-Paule, municipalité canadienne du Bas-Saint-Laurent

Références 

Homonymie de toponyme